Ordure peut être :
 un synonyme de déchet

 Ordure !, film sorti en 2013
 Une ordure, titre d'un livre anglo-saxon d'Irvine Welsh,

Voir aussi 
 Vide-ordures
 Bel ordure, film sorti en 1973
 Le père Noël est une ordure, film sorti en 1982